Колора́до (, ) (исторически слово означало «цветной», но сейчас это значение используется редко).Основное значение Колорадо — штат в США, а также термин может означать:

Топоним

США 
 Колорадо — плато.
 Колорадо — пустыня.
 Колорадо — река в Техасе.
 Колорадо — река на юго-западе США и северо-западе Мексики.

Колораду (муниципалитеты Бразилии) 
 Колораду (Парана)
 Колораду (Риу-Гранди-ду-Сул)

Прочие страны 
 Колорадо — каньон в Боливии.

Составные топонимы 
 Колорадо-Сити () — ряд населённых пунктов в американских штатах Аризона, Колорадо, Невада и Техас.
  () — название нескольких топонимов в Северной и Южной Америках.
 Колорадо-Спрингс — город в Колорадо (США).
 Рио-Колорадо — река в Аргентине.

Корабли и подводные лодки ВМФ США 
 Основная статья — 
  — пароходофрегат, на службе с 1856 по 1876 гг.
  — броненосный крейсер, на службе с 1903 по 1927 гг.
  — атомная атакующая подводная лодка, на службе с 2018 года.
 Линейные корабли типа «Колорадо»
 USS Colorado (BB-45) — линкор, на службе с 1923 по 1947 гг.

Прочее 
  — американский фильм 1940 года.
  — песня (1979) .
  — архипелаг Кубы.
 Колорадский жук — жук, вредитель картофеля.
 Колорадо Рэпидз — американский футбольный клуб из Денвера, штата Колорадо, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады.
 Колорадо Эвеланш — хоккейный клуб из Денвера (Колорадо, США), см. также .
 Провансальское Колорадо — парк во Франции.
 Chevrolet Colorado — пикап, выпускаемый с 2003 г.
 Колорадо (цафики) — один из барбакоанских языков (Эквадор).
  — украинская музыкальная группа, существующая с 2006 г.
Политика
 Партия Колорадо — правая политическая партия Парагвая.
 Народное движение «Колорадо»
 Партия Колорадо — правая политическая партия Уругвая.